Compensazione forzata dell'orecchio medio – tecnica usata nell'ambito della subacquea
 Compensazione – modo di estinzione delle obbligazioni
 Compensazione – operazione interbancaria di scambio di titoli di credito (in inglese clearing)